Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885) — presidente da Primeira República Espanhola
 Francisco Serrano (escritor) (1862-1941) — escritor português
 Francisco Serrano (triatleta) (1980-) — triatleta mexicano
 Francisco J. Serrano (1900-1982) — arquiteto mexicano
 J. Francisco Serrano Cacho (1937-) — arquiteto mexicano

Ver também

Desambiguações de antropônimos